trym – przegłębienie statku
 Trym – olbrzym z mitologii nordyckiej
 Trym – imię i jednocześnie pseudonim norweskiego perkusisty Tryma Torsona

Zobacz też 
 trymer
 trymowanie